Rugambwa ist der Familienname folgender Personen:

 Laurean Rugambwa (1912–1997), tansanischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Novatus Rugambwa (* 1957), tansanischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Protase Rugambwa (* 1960), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche